Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die JinJianNan Guangzhou International 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel und drei Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 25. bis 26. September 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Guangzhou